

Гукстед — місто, штат Нью-Гемпшир
 Гукстед — переписна місцевість, штат Нью-Гемпшир